De Segunda Liga 2008–2009 was de 19de editie van de strijd in deze op een na hoogste divisie van het Portugese betaald voetbal. De competitie heette deze voetbaljaargang officieel de Liga Vitalis 2008/2009. Het ging van start op 24 augustus 2008 en eindigde op 24 mei 2009.

De nummers één en twee, respectievelijk SC Olhanense en União Leiria, promoveerden rechtstreeks naar de hoogste afdeling, de Primeira Liga (seizoen 2009/10), terwijl de nummers vijftien en zestien, Boavista en Gondomar SC, degradeerden naar de derde divisie, de Segunda Divisão. Dat lot trof uiteindelijk ook FC Vizela vanwege een corruptieschandaal.

In 240 competitieduels werd in totaal 561 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2.34 doelpunt per wedstrijd. Dat was een verbetering ten opzichte van het voorgaande seizoen, toen het moyenne uitkwam op 2.28. Topscorer was de Braziliaan Djalmir van kampioen SC Olhanense met twintig treffers.

Eindstand

Zie ook
Primeira Liga 2008/09
Taça da Liga 2008/09

Portugal 2
2009